koniec:

1. punkt, linia, płaszczyzna kończące coś

2. moment, chwila, w której coś się kończy

3. ostatnia część czegoś, zakończenie

4. śmierć, zgon

5. niepowodzenie, klęska czegoś

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 44, w tym 1 podstawowa
 Koniec – część miasta Działoszyn
 Koniec – część miasta Libiąż

Inne 
 Koniec – przystanek kolejowy
 Koniec – film z 1988 r. w reżyserii Bogusława Lindy
 Koniec – album muzyczny Seweryna Krajewskiego
 „Koniec” – odcinek serialu American Horror Story

Zobacz też 
 Udrycze-Koniec
 Duży Koniec, Mały Koniec, Wielki Koniec
 Końcówka

Przypisy